

Patronyme 

 Kévin Labèque (1991- ), coureur cycliste français ;
 Katia et Marielle Labèque (1952 et 1950 - ), deux sœurs et pianistes françaises se produisant le plus souvent en duo.
 Louise Labèque, actrice française

Homonymie de patronyme